

Афтон — місто, штат Айова
 Афтон — місто, штат Міннесота
 Афтон — місто, штат Нью-Йорк
 Афтон — місто, штат Оклахома
 Афтон — місто, штат Вайомінг
 Афтон — селище, штат Нью-Йорк